Chrysler Pacifica ist der Name folgender Pkw-Modelle:

 Chrysler Pacifica (CS), 2003 bis 2007
 Chrysler Pacifica (RU), ab 2016